Паром:

 Паром — плавучий засіб.
 «Паром» — міжорбітальний буксир.